Alfred Pringsheim (1850-1941) – matematico e mecenate delle arti tedesco, figlio di Rudolf
Fritz Pringsheim (1882-1967) – giurista tedesco
Hedwig Pringsheim (1855-1942) – attrice tedesca, moglie di Alfred e madre di Katia
Katia Pringsheim (1883-1980) – moglie dello scrittore Thomas Mann, figlia di Alfred e nipote di Rudolf
Nathanael Pringsheim (1823-1894) – botanico tedesco
Rudolf Pringsheim (1821-1906) – imprenditore tedesco